Первая футбольная лига Македонии 2005/2006 () — 14-й сезон чемпионата Македонии по футболу. Он начался 5 августа 2005 года и закончился 21 мая 2006 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Македонии на rsssf.com

2005/2006
Македония
Македония
2005 год в Северной Македонии
2006 год в Северной Македонии
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2005/2006